Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie , se dispute du 8 au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna-Lena Grönefeld et Meghann Shaughnessy.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 2007)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 2007 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2007
Sydney
Tennis en Australie en 2007
Tennis en janvier 2007